

Prénom 

Joaquín est un prénom masculin, variante espagnole de .

 Joaquín (Joaquín Alonso González, né en 1956), un joueur de football international espagnol ;
 Joaquín (Joaquín Sánchez Rodríguez, né en 1981), un joueur de football international espagnol.

Toponyme 

 Joaquin,  une ville du comté de Shelby, au Texas, aux États-Unis.

Prénom espagnol